Klauhold ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klauhold (1818–1890), deutscher Jurist
 Caroline Klauhold (1812–1867), deutsche Bildnis-, Genre- und Landschaftsmalerin